Municipio de South Haven puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de South Haven (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de South Haven (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.